

Сапаруа — острів у групі Молуккські острови
 Сапаруа — район у складі округу Центральне Малуку провінції Малуку
 Сапаруа — селище на острові Сапаруа, район Сапаруа, округ Центральне МАлуку, провінція Малуку